Административный округ Магдебург: Магдебург (административный округ, 1816—1952)
 Магдебург (округ)